Шпильман (, букв. «игрец» и  — «играющий человек»):

 Шпильман — средневековый бродячий артист в немецкоязычных странах.
 «Шпильман» (с 2003) — европейская ежегодная художественная премия.
 (9973) Шпильман — типичный астероид главного пояса.

Фамилия
 Шпильман, Антон (1738—1813) — австрийский государственный деятель, помощник вице-канцлера Кобенцля.
 Шпильман, Владимир Ильич (1941—2001) — советский учёный, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Шпильман, Владислав (1911—2000) — польский пианист и композитор.
 Шпильманн, Дин (род. 1962) — люксембургский адвокат, преподаватель права, председатель Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) с 1 ноября 2012 года по 31 октября 2015 года[1]. 
  (1854—1925) — британский сэр и общественный деятель
 Шпильман, Рудольф (1883—1942) — австрийский шахматист.
 Шпильман, Эжен Поль Пьер (1833—?) — французский военный врач, автор ряда трудов по медицине.
 Шпильман, Якоб Рейнгольд (1722—1783) — французский врач и химик.

См. также 
 Шпильманн

Примечания